|-
| (34301) 2000 QO171||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34302) 2000 QU172||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34303) 2000 QN173||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34304) 2000 QB178||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34305) 2000 QN179||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34306) 2000 QP183||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34307) 2000 QT183||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34308) 2000 QC185||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34309) 2000 QY186||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34310) 2000 QA187||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34311) 2000 QE188||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34312) 2000 QO188||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34313) 2000 QQ188||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34314) 2000 QN189||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34315) 2000 QJ190||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34316) 2000 QS190||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34317) 2000 QH191||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34318) 2000 QV192||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34319) 2000 QD193||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34320) 2000 QU195||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34321) 2000 QY195||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34322) 2000 QW196||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34323) 2000 QN198||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34324) 2000 QB199||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34325) 2000 QN201||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34326) 2000 QF202||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34327) 2000 QS203||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34328) 2000 QR204||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34329) 2000 QO206||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34330) 2000 QB209||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34331) 2000 QH209||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34332) 2000 QU209||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34333) 2000 QG211||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34334) 2000 QG212||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34335) 2000 QR214||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34336) 2000 QT214||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34337) 2000 QR215||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34338) 2000 QM216||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34339) 2000 QH218||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34340) 2000 QN224||||26 серпня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (34341) 2000 QW224||||26 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34342) 2000 QK227||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34343) 2000 QU227||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34344) 2000 QP229||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34345) 2000 RY||2000 RY||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34346) 2000 RJ1||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34347) 2000 RN1||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34348) 2000 RF3||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34349) 2000 RQ7||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34350) 2000 RW7||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34351 Декейтер (Decatur)||||3 вересня 2000||Обсерваторія Емеральд-Лейн||Лорен Болл
|-
| (34352) 2000 RJ13||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34353) 2000 RX17||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34354) 2000 RL18||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34355) 2000 RB20||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34356) 2000 RR20||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34357) 2000 RO21||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34358) 2000 RV22||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34359) 2000 RN26||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34360) 2000 RS28||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34361) 2000 RT28||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34362) 2000 RK30||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34363) 2000 RT30||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34364) 2000 RZ30||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34365) 2000 RS34||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34366 Розавестал (Rosavestal)||||4 вересня 2000||Обсерваторія Палмер-Дівайд||Браян Ворнер
|-
| (34367) 2000 RQ40||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34368) 2000 RA41||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34369) 2000 RA42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34370) 2000 RY42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34371) 2000 RC43||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34372) 2000 RS44||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34373) 2000 RT44||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34374) 2000 RP48||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34375) 2000 RP49||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34376) 2000 RO54||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34377) 2000 RQ54||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34378) 2000 RV54||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34379) 2000 RU55||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34380) 2000 RV55||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34381) 2000 RW55||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34382) 2000 RG56||||6 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34383) 2000 RH56||||6 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34384) 2000 RW61||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34385) 2000 RE62||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34386) 2000 RP62||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34387) 2000 RX62||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34388) 2000 RE63||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34389) 2000 RJ65||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34390) 2000 RJ66||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34391) 2000 RX67||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34392) 2000 RT68||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34393) 2000 RL69||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34394) 2000 RC70||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34395) 2000 RS73||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34396) 2000 RT74||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34397) 2000 RJ76||||4 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34398 Террішмідт (Terryschmidt)||||9 вересня 2000||Обсерваторія Палмер-Дівайд||Браян Ворнер
|-
| 34399 Hachiojihigashi||||7 вересня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (34400) 2000 RC81||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

34300